Naselje u BiH
 Stara Gora (Rogatica, BiH), naselje u Rogatica

Naselja u Sloveniji
 Stara Gora (Benedikt, Slovenija), naselje u Općini Benedikt
 Stara Gora (Nova Gorica, Slovenija), naselje u Općini Nova Gorica
 Stara Gora (Sveti Jurij ob Ščavnici, Slovenija), naselje u Općini Sveti Jurij ob Ščavnici
 Stara Gora (Trebnje, Slovenija), naselje u Općini Trebnje
 Stara Gora pri Šentilju, naselje u Općini Šentilj
 Stara Gora pri Velikem Gabru, naselje u Općini Litija